Гянджачай () — река, протекающая по территории Азербайджана, приток Куры. Длина реки составляет 99 километров, площадь водосборного бассейна — 752 км².

Берёт начало на хребте Муровдаг. Протекает по территориям Дашкесанского, Гёйчайского районов Азербайджана и города Гянджи, впадая в Мингечевирское водохранилище.

В Гянджачай впадают реки Зивлянчай (), Дастафюрчай () и . Годовой приток образуется за счет таяния снега (38 %), дождей (15 %), подземных источников (47 %).

Воды реки активно используются для орошения, вблизи села  на реке построено небольшое водохранилище.

Примечания 

Бассейн Куры
Реки Азербайджана